Георгий Саакян: Саакян, Георгий Маркарович (1926—2014) — советский и российский киноактёр.
 Саакян, Георгий Мушегович (1935—2014) — советский и российский заслуженный тренер по баскетболу.